Fritz Hansen har flere betydninger:

 Fritz Hansen (virksomhed) – en dansk møbelfabrik, grundlagt 1872
 Fritz Hansen (møbelsnedker) (1847-1902) – en dansk møbelsnedker, grundlægger af fabrikken af samme navn
 Fritz Hansen (officer) (1855-1921) – dansk officer, forsikringsdirektør og formand for Danmarks Idræts-Forbund (fulde navn: Fritz Edvard Hansen)
 Fritz Hansen (skattedirektør) (1887-1973) – en dansk skattedirektør
 Fritz Hansen den yngre (1902-1987) – en dansk møbelsnedker og erhvervsleder (fulde navn: Poul Fritz Hansen)